Anniellidae – monotypowa rodzina jaszczurek z infrarzędu Diploglossa w rzędzie łuskonośnych (Squamata).

Zasięg występowania 
Rodzina obejmuje gatunki występujące w Stanach Zjednoczonych i Meksyku.

Systematyka

Etymologia 
Anniella: J.E. nie wyjaśnił etymologii nazwy rodzajowej.

Podział systematyczny 
Do rodziny należy jeden rodzaj z następującymi gatunki: 
 Anniella alexanderae
 Anniella campi
 Anniella geronimensis
 Anniella grinnelli
 Anniella pulchra
 Anniella stebbinsi

Przypisy